Таврі́йський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва походить від історичної назви Кримського півострова — Таврія.

 Таврійський провулок — провулок у місті Дніпро.
 Таврійський провулок — провулок у місті Київ.
 Таврійський провулок — провулок у місті Херсон.

Провулки